Маккуори — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Маккуори, Лаклан (1762—1824) — британский офицер, пятый губернатор (1810—1821) колонии Новый Южный Уэльс, в честь которого названы некоторые географические объекты.
  (1778—1835) — жена Л. Маккуори.

Топонимы 
 Маккуори — пригород Канберры.
 Маккуори — старейший в Австралии действующий маяк.
 Маккуори — озеро в штате Новый Южный Уэльс.
 Маккуори — субантарктический австралийский остров, Всемирное наследие ЮНЕСКО.
 Маккуори (или Вамбул) — река в штате Новый Южный Уэльс.
 Маккуори — река на севере острова Тасмания.
 Маккуори — университет в Сиднее.
 Маккуори — вулканический подводный хребет в Тихом океане.
 Маккуори — залив на западном побережье Тасмании.

См. также 
 Лейк-Маккуори
 Попугай Маккуори
 Порт-Маккуори
 Macquaria — род рыб, обитающих в Австралии
 Маккуорри

Примечания